Danilo Pileggi, calciatore italiano
 Mitch Pileggi, attore statunitense
 Nicholas Pileggi, scrittore e sceneggiatore statunitense
 Tony Pileggi, pittore italiano